Горња Зелиња може бити:

 Горња Зелиња (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Горња Зелиња (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ